Skogsö kan syfta på följande platser:

Sverige
 Skogsö, halvö i Nacka kommun
 Skogsö (ort), bebyggelsen på ovannämnda halvö

Åland

 Skogsö, Åland,